Příjmení Šefčík nese více různých osobností:

 Erich Šefčík (1945–2004) – český archivář, historik a numismatik
 Ondřej Šefčík (* 1974) – český obecný lingvista, indoevropeista, bohemista a slavista
 Rudolf Šefčík (* 1941) – slovenský fotbalista, útočník
 Samuel Šefčík (1918–1979) – slovenský a československý politik
 Samuel Šefčík (fotbalista) (* 1996) – slovenský fotbalový záložník

viz také
 Ševčík

Česká příjmení
Slovenská příjmení